Финал Кубка французской лиги по футболу 2010/2011 годов состоялся 23 апреля 2011 года. «Олимпик Марсель» переиграл «Монпелье» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка французской лиги.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2011
Франция
Матчи ФК «Олимпик Марсель»
Матчи ФК «Монпелье»
События 23 апреля
Апрель 2011 года
Спорт во Франции в 2011 году
Спортивные соревнования в Сен-Дени